Wilson, angol családnév

Földrajz
 Wilson repülőtér, Nairobi (Kenya) második legnagyobb repülőtere
 Wilson az Észak-karolinai Wilson megye székhelye
lásd még Wilson megye (egyértelműsítő lap)

Művészet
 Wilson (1944) amerikai életrajzi film Alexander Knoxszal a főszerepben
 Wilson (2017) amerikai film, főszerepben Woody Harrelson
 Wilson, Daniel Clowes képregénye (2010) 
egyéb
 Wilson Sporting Goods, amerikai sportszergyártó cég
 2465 Wilson, aszteroida a Naprendszerben